Le mot pasteur peut avoir plusieurs significations.

Fonction 
 Un pasteur, qui fait paître les troupeaux ;
 Dans les églises chrétiennes, un pasteur est quelqu'un qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement au sein de sa communauté. L'expression est le plus souvent employée dans le cadre du protestantisme, les pasteurs protestants formant l'encadrement et le ministère de la parole au sein des Églises protestantes et évangéliques.

Saints chrétiens 
 Pasteur d'Alcala (?-304), avec Juste, enfants martyrisés à Complutum, durant la persécution de Dioclétien, sous Dacien ;
 Pasteur de Nicomédie (), et Victorin ainsi que cinq autres compagnons, martyrs en Orient durant la persécution de Dioclétien ;
 Pasteur d'Orléans (?-557), évêque d'Orléans.

Patronyme 

 Jan David Pasteur (1753-1804), homme politique et diplomate néerlandais ;
 Louis Pasteur (1822-1895), scientifique français, pionnier de la microbiologie ;
 Marie Pasteur (1826-1910), femme du précédent, assistante scientifique française ;
 Louis Pasteur Vallery-Radot (1886-1970), petit-fils des précédents, médecin français ;
 Henry Augustin Marie Pasteur (1903-1987), général français ;
 Claude Pasteur (1920-2011), journaliste et auteure française ;
 Joseph Pasteur, (1921-2011), journaliste et présentateur de télévision français ;
 Georges Pasteur (1930-215), herpétologiste français ;
 Gil Pasteur, (1934-), artiste peintre, écrivaine et poétesse française ;
 Jéromine Pasteur (1954-), exploratrice française ;
 Alexandre Pasteur (1970-), journaliste sportif français.

Toponyme 

 Parc Pasteur, parc d'Orléans ;
 Pasteur, station du métro milanais ;
 Pasteur, station du métro parisien, sur les lignes 6 et 12 ;
  ;
 Glacier Pasteur, des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises
 lac du Pasteur (La Tuque), un plan d'eau de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada ;
 , astéroïde ;
 Pasteur, cratère lunaire ;
 Pasteur, cratère martien.

Institutions 
 Institut Pasteur, fondation française d'étude de la biologie et des microorganismes ;
 Institut Pasteur de Lille, fondation française d'étude de la biologie et des microorganismes, non lié à l'Institut Pasteur de Paris ;
 Université Louis-Pasteur, université française de Strasbourg-I ;
 Institut universitaire de technologie Louis-Pasteur dans l'université de Strasbourg ;
 Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, établissement scolaire secondaire.

Spectacles

Films 
 Pasteur, film de Jean Epstein et Jean Benoît-Lévy (1922) ;
 Pasteur, film de Sacha Guitry (1935) ;
 Pasteur, téléfilm d'Alain Brunard.

Pièce de théâtre 
 Pasteur, pièce de Sacha Guitry.

Autres 
 Bourse à pasteur, nom donné à des plantes herbacées de la famille des Brassicaceae ;
 Pasteur, sous-marin français de la classe 1 500 tonnes, lancé en 1928 ;
 SS Pasteur, paquebot de ligne de la Compagnie de Navigation Sud Atlantique, construit en 1939 ;
 MS Pasteur, paquebot de ligne de la Compagnie des messageries maritimes, lancé en 1966 ;
 5 francs Pasteur, billet émis par la Banque de France à partir de 1967 ;
 Pasteur, cocardier de la manade Fabre-Mailhan, Biòu d'or en 2009.

Prénom

Voir aussi 
 Pasteurisation

Homonymie de titre